Кросса́ндра воронкови́дная, или Кросса́ндра волнистоли́стная () — полукустарник, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Полукустарники 30—50 см высотой.

Листья супротивные, узкояйцевидные до ланцетных, 7—12 см длиной, заострённые, тёмно-зелёные, блестящие, глянцевитые, более-менее волнистые, голые или оголяющиеся.

Соцветие пазушное, плотное, в виде четырёхгранного колоса, до 10 см длиной. Цветки 2,5-4 см в диаметре, лососевые.

Распространение 
Растёт по низинам в сухих районах в осветлённых местах юго-восточной Индии и Шри-Ланки.

Практическое использование 
Кроссандра воронковидная выращивается как красивоцветущее горшечное комнатное и оранжерейное растение. Наиболее распространён сорт Mona Wallhed.

Зацветает в возрасте нескольких месяцев и цветёт с весны до осени. Цветки собраны на верхушке в виде зелёного колосовидного растения. Требует влажного воздуха, ежедневного опрыскивания, соседства с другими растениями. Увядшие цветки необходимо удалять для обеспечения длительности цветения.

 Уход в комнатной культуре
 Температура: умеренная, зимой не ниже 12 °C.
 Освещение: яркий свет с притенением от прямого солнца летом.
 Полив: Обильный, зимой - умеренный. 
 Влажность воздуха: требует частого опрыскивания листьев.
 Пересадка: по необходимости весной
 Размножение: стеблевыми черенками летом. Для укоренения применяют фитогормоны и нижний подогрев.

Примечания

Литература 
 
 Д-р Д. Г. Хессайон "Всё о комнатных растениях". — М.: ООО Издательство "Кладезь-Букс", 2001. — 256 с. — ISBN 5-93395-004-1 (рус.)

Ссылки 
 

Акантовые
Флора Южной Азии
Флора Шри-Ланки
Комнатные растения